Basílica de Santa Engracia es el nombre de varias iglesias, tituladas como basílicas en honor a Santa Engracia.

Basílicas

España 
 Basílica de Santa Engracia, en la localidad de Cestona, Guipúzcoa;
 Iglesia basílica de Santa Engracia, en la ciudad de Zaragoza;

Portugal 
 Panteão Nacional, Iglesia basílica de Santa Engracia (en Lisboa);